Arcade Building ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP der Vereinigten Staaten gelistete Objekte:
 Arcade Building (Florida), NRHP-Nr. 01001085
 Arcade Building (Massachusetts), NRHP-Nr. 85003247
 Arcade Building (Missouri), NRHP-Nr. 03000126
 Arcade Building (North Carolina), NRHP-Nr. 76001306
 Arcade Building (South Carolina), NRHP-Nr. 82001525

in Kanada:
 Arcade Building (Toronto)